Сэмюэл Пол (Сэм) Боуи (; род. 17 марта 1961 года в Лебаноне, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист.

Наиболее известен тем, что на драфте 1984 года был выбран раньше, чем один из лучших баскетболистов в истории Майкл Джордан. Под первым номером «Хьюстон Рокетс» выбрали Хакима Оладжьювона, который стал одним из лучших центровых НБА 1980—1990-х годов. Второй выбор был у «Портленда», и «Трэйл Блэйзерс» предпочли взять центрового Боуи, а не защитника Джордана, так как у них уже был на этой позиции Клайд Дрекслер, выбранный в 1983 году, а 23-летний Боуи отлично выступал на уровне колледжей. Несмотря на то, что Боуи провёл относительно неплохую карьеру НБА, на фоне Джордана его достижения практически равны нулю, и этот выбор «Трэйл Блэйзерс» считается одной из главных ошибок в истории драфтов НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Кентуккийском университете, в 1984 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную новичков НБА (1985). В 1981 году включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 511 игр, в которых набрал 5564 очка (в среднем 10,9 за игру), сделал 3845 подборов, 1075 передач, 263 перехвата и 909 блок-шотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»